Saint-Germain-Laval kan syfta på:

 Saint-Germain-Laval, Loire, kommun i Loire.
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne, kommun i Seine-et-Marne.